Субась — река в России, течёт по территории Пинежского района Архангельской области и Удорского района Республики Коми. Устье реки находится в 64 км по правому берегу реки Пучкома. Длина реки — 24 км.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Двинско-Печорскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Мезень от истока до водомерного поста у деревни Малонисогорская. Речной бассейн реки — Мезень.

Код водного объекта в государственном водном реестре — 03030000112103000047665.

Примечания 

Бассейн Вашки
Реки Пинежского района
Реки Удорского района